Borgognone – abitante della Borgogna
 Guillaume Courtois detto il Borgognone – pittore francese del XVII secolo
 Jacques Courtois detto il Borgognone – pittore francese del XVII secolo, fratello del precedente
Questi pittori non vanno confusi con Ambrogio da Fossano detto il Bergognone – pittore lombardo del XV secolo
 Borgognone – sinonimo di iceberg, blocco di ghiaccio galleggiante
 Monte Borgognone – monte dell'Appennino Tosco-Emiliano
 Borgognone – vento che spira sul lago di Como
 Borgognone – sinonimo di guitto
 Poltiglia borgognona – rimedio contro la peronospora della vite
 Borgognone – sinonimo di borgognotta